Флаг муниципального образования городское поселение Лухови́цы Луховицкого муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 22 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3680.

Флаг городского поселения Луховицы составлен на основании герба городского поселения Луховицы по правилам и традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Первый флаг города Луховицы был утверждён 8 октября 1998 года, решением Совета депутатов Луховицкого района № 171/24, как флаг Луховицкого района и города Луховицы.

20 июня 2002 года, решением Совета депутатов Луховицкого района № 215/28, флаг Луховицкого района и города Луховицы стал флагом муниципального образования «Луховицкий район Московской области».

26 января 2006 года, решением Совета депутатов Луховицкого муниципального района № 304/33 было утверждено новое Положение о флаге Луховицкого муниципального района и было отменено решение № 215/28. С 7 марта 2006 года, после публикации в газете «Луховицкие вести» № 23 от 7 марта 2006 года, флаг Луховицкого муниципального района стал также флагом города Луховицы.

22 декабря 2006 года, решением Совета депутатов городского поселения Луховицы № 116, был принят флаг городского поселения Луховицы.

Описание 
«В прямоугольном синем (голубом) полотнище с соотношением сторон 2:3, имеющем у древка красную вертикальную полосу шириной 1/5 длины полотнища воспроизводятся фигуры из муниципального герба в белом и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле — заполненное зеленью стропило, сопровождённое вверху тремя веерообразно разлетающимися, видимыми со спины и соприкасающимися концами крыльев и хвостов, стрижами, а внизу — восьмилучевой вписанной звездой о четырёх длинных лучах и четырёх коротких; все фигуры серебряные».

Символика 
Флаг города использует идеи герба Луховицкого района: стропило напоминает литеру «Л» — первую в названии города.

Красная полоса символизирует принадлежность городского поселения к Московской области.

Стрижи символизируют авиационный завод, продукция которого расходится по всей стране.

Звезда в геральдике является символом высоких устремлений, благородных целей, знаком заслуг, достоинства и благородства.

Длинные прямые лучи звезды касаются кромок флага и стропила, а косвенные — несколько укорочены. Длинные прямые лучи придают звезде вид путеводной, а дополнительные косвенные лучи создают эффект сияния во всех направлениях, как бы говоря, что её свет виден отовсюду. В данной композиции звезда к тому же сияет как бы не извне, а изнутри замкнутого стропилом «городского» пространства, символизируя то, что достоинство и заслуги пришли к городу не извне, не дарованы ему, а являются следствием его собственного развития, заложены в его собственной природе и истории. То, что длинные лучи соприкасаются с краями стропила и кромок флага является также намёком на существующее в городе точное машиностроение: предприятия ФГУП «РСК „МиГ“» и ОАО ЦТД «Диаскан». Они как бы промеряют, сканируют изнутри то пространство, в котором заключены и заодно расширяют его границы.

Примечания